Karel Ornstein (1957), een Nederlands journalist
Leo Ornstein (1893-2002), een Amerikaans-Oekraïens componist
Leonard Ornstein (journalist) (1955), een Nederlands journalist
Leonard Ornstein (natuurkundige) (1880-1941), een Nederlands natuurkundige
Robert Ornstein (1942), een Amerikaans psycholoog

Zie ook 
Ornstein-Uhlenbeckproces in de kansrekening
Ornstein-Zernikevergelijking, een integraalvergelijking